21001–21500. • 21501–22000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája